Pierre Lenhardt (1927-2019) religieux et théologien français
 Vincent Lenhardt (1942-), formateur français